La Estación Edzná será una estación de trenes que se ubicara en Edzná.

Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su campaña presidencial del 2018 el proyecto del Tren Maya. El 13 de agosto de 2018 anunció el trazo completo. El recorrido de la nueva ruta del  puso a la Estación Edzná en la ruta que conectaría con Escárcega, Campeche y Mérida, Yucatán 

Edzná será la estación que facilite la conexión entre Campeche y Yucatán, con la Zona Arqueológica de Edzná. La estación estará cerca de las vías de ferrocarril más cerca del poblado de Tixmucuy.

La estación contara con una base de mantenimiento para los trenes.

Referencias 

Edzná
Proyecciones urbanas de México